Николо-Царевна — село в составе городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

География 
Село расположено на берегу реки Сабля в 58 км на север от города Переславль-Залесский.

История 
Каменная Церковь Никольская церковь в селе построена вместо деревянной в 1816 году прихожанами. Престолов было три: в холодной - во имя св. и чудотв. Николая, в приделе зимнем - во имя преп. Сергия Радонежского и во имя св. царевича Димитрия Угличского.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Микляевской волости Угличского уезда Ярославской губернии. 

С 1929 года село входило в состав Дмитриевского сельсовета Нагорьевского района Ивановской Промышленной области, с 1936 года — в составе Ярославской области. В середине XX века село было переименовано в Свободное. 

В 2001 г. постановлением правительства РФ село Свободное переименовано в Николо-Царевна.

С 2005 года село в составе Нагорьевского сельского поселения, с 2019 года — в составе городского округа  город Переславль-Залесский.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая Церковь Николая Чудотворца (1816).

Примечания 

Населённые пункты Переславского района